Mollina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mollina (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Mollina (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar